Benda kan syfta på följande:
 Georg Anton Benda – böhmisk tonsättare (1722–1795)

Geografi

Indonesien 

 Benda, Brebes, by, 
 Benda, Indramayu, by, 
 Benda, Sukabumi, by,

Liberia 

 Benda (klan), Margibi County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar